Kajár, ma: Balatonfőkajár, település Veszprém megyében
 Kajár, ma: Kajárpéc településrésze. Kispéccel 1950-ben Kajárpéc néven egyesített egykori község Győr vármegyében